Bénouville se poate referi la:
Bénouville, localitate în departamentul Calvados, Franța
Bénouville, localitate în departamentul Seine-Maritime, Franța